Nardoa är ett släkte av sjöstjärnor. Nardoa ingår i familjen Ophidiasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor